Cameleonul este o reptilă arboricolă și insectivoră din regiunile tropicale care are proprietatea de a-și schimba culoarea pielii potrivit mediului înconjurător. 

Cameleon se mai poate referi la:
Cameleon - o particulă ipotetică cu o auto-interacțiune non-liniară;
Cameleon - o constelație australă;
Cameleon - o proteină artificială;
Cameleon - o aplicație de radiodifuzare (live streaming)
 La figurat, "cameleon" este denumit un om care își schimbă convingerile și felul de a fi în funcție de împrejurări;
 Cameleon (formație de rock), este o fostă formație românească devenită celebră în 2003, pentru hitul "Chip de înger" interpretat împreună cu Paula Seling.